A Taça João Coelho Netto foi a taça do Primeiro Turno do Campeonato Carioca de 1980. O vencedor foi o . João Coelho Netto, o Preguinho, foi um multi-esportista brasileiro, que disputou dez modalidades esportivas, sendo campeão em oito delas, atleta e ainda no Século XXI, um dos maiores artilheiros da História do Fluminense.

História 

A Taça Guanabara de 1980, pela primeira e última vez até então, desde 1971, foi disputada a parte do Campeonato Carioca, tendo sida nesse ano nomeada como Taça João Coelho Netto, a taça entregue ao campeão do Primeiro Turno do Campeonato Carioca de 1980.

Fluminense e  tiveram apenas uma derrota em seus quatorze jogos, tendo sido necessária a realização de um jogo extra para definir o título. A única derrota do Vasco foi para o próprio Fluminense, e a do Fluminense para o .

Fórmula de disputa 
Os quatorze participantes jogaram contra os demais clubes apenas em jogos de ida no sistema de pontos corridos, sendo campeão aquele que fizesse mais pontos. Em caso de empate, jogo extra, e caso o empate persistisse, disputa de pênaltis para apontar o clube campeão.

Classificação final 

Os dez primeiros colocados se classificaram para o Segundo Turno. O vencedor do Primeiro Turno se classificou para a final do Campeonato Carioca de 1980.

 Jogo extra

Fluminense 1–1 Vasco da Gama (Nos pênaltis: Fluminense 4-1 Vasco da Gama).

Campanha do campeão 

Bonsucesso 0–2 Fluminense.
 Serrano 2–3 Fluminense. 
 Fluminense 4–0 Botafogo. 
 Goytacaz 1–1 Fluminense. 
 Flamengo 1–1 Fluminense. 
 Volta Redonda 1–1 Fluminense. 
 Bangu 1–2 Fluminense. 
 Fluminense 3–1 AD Niterói.
 Vasco 1–2 Fluminense.
 Fluminense 0–1 America.
 Fluminense 4–0 Olaria.
 Americano 0–1 Fluminense.
 Fluminense 2–0 Campo Grande.
 Fluminense 1–1 Vasco (pên. 4–1).

Jogo do título 

 1–1  (pênaltis: Fluminense 4–1).
Data: 26 de outubro de 1980.
Local: Estádio do Maracanã.
Árbitro: José Roberto Wright.
Cartões Vermelhos: Edinho e Wilsinho.
Renda: Cr$ 20.959.950,00.
Público: 101.199 pagantes.
Gols: Roberto aos 7' e Cláudio Adão aos 66'.
FFC: Paulo Goulart; Edevaldo, Tadeu, Edinho e Rubens Gálaxe; Delei, Gilberto e Mário; Robertinho (Mário Jorge), Cláudio Adão e Zezé (Adilço). Técnico: Nelsinho.
CRVG: Mazzaropi; Paulinho Pereira, Orlando, Léo e Jorge Luís; Carlos Alberto Pintinho, Guina (Dudu), Marclo A. Rodrigues; Wilsinho, Roberto e Paulo César Lima (Silvinho). Técnico: Zagallo.
Obs.: Exceto Gilberto e Cláudio Adão, o Fluminense formou todos os jogadores de seu time titular.

Premiação

Ver também 
 Campeonato Carioca de Futebol de 1980
 Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ)

Campeonato Carioca de Futebol
Campeonato Carioca de Futebol de 1980
Competições de futebol do Rio de Janeiro
Fluminense Football Club